47-я параллель северной широты — широта, которая равна 47 градусов севернее экватора Земли. Она пересекает Европу, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан.

На этой широте Солнце видно в течение 15 часов, 54 минуты в течение летнего солнцестояния и 8 часов, 31 минуты во время зимнего солнцестояния.

По всему миру 
Начиная с Нулевого меридиана и направляясь на восток, 47-я параллель северной широты проходит через:
{| class="wikitable plainrowheaders" style="width: 67%;"
! scope="col" width="125" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Заметки
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Берн
|-
| 
! scope="row" | 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 4 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 3 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 7 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 14 км
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Балатон
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
|  г. Кишинёв
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Азовское море
| style="background:#b0e0e6;" | Таганрогский залив
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Каспийское море
|-
| 
! scope="row" | 
| Синьцзян-Уйгурский автономный район
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Синьцзян-Уйгурский автономный район - Около 11 км
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Синьцзян-Уйгурский автономный район
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Внутренняя Монголия Хэйлунцзян
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Японское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Сахалин 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Охотское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Симушир, Курильские острова
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Вашингтон Айдахо Монтана Северная Дакота Миннесота
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Верхнее
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Висконсин
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Верхнее
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Мичиган
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Верхнее
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Онтарио Квебек
|-
| 
! scope="row" | 
| Мэн
|-
| 
! scope="row" | 
| Нью-Брансуик
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Залив Святого Лаврентия
| style="background:#b0e0e6;" | Нортамберленд
|-
| 
! scope="row" | 
| Остров Принца Эдуарда
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Залив Святого Лаврентия
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Новая Шотландия - Кейп-Бретон
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Пролив Кабота
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Микелон
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Ньюфаундленд и Лабрадор
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Пласентии
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Ньюфаундленд и Лабрадор
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Нуармутье
|-
|}

См. также 
 46-я параллель северной широты
 48-я параллель северной широты

Примечания 

Широта